de rivier de Dzisna of Dysna, zie Disna (rivier)
het stadje aan de monding van deze rivier, zie Dzisna (Wit-Rusland)
een dorp in Polen, zie Dzisna (West-Pommeren)